Лу Хань  — китайский певец и актёр. Бывший участник южно-корейско-китайской группы EXO (подгруппа EXO-M).

Биография

1990−2010: Начало карьеры 
Лу Хань окончил Beijing Shida Middle School и учился в Beijing Haidian Foreign Language Shi Yan School перед отъездом в Южную Корею, для поступления в Университет Ёнсе в качестве студента по обмену. Он обучался в Seoul Institute of the Arts на специальности «прикладная музыка».

2011—2014: EXO 
29 декабря впервые выступил на телевидении на SBS’s Gayo Daejun, вместе с будущим участником EXO-M — Тао, и действующими участниками Чхеном и Кхаи (EXO-K). 30 января 2012 года EXO-M и корейская подгруппа EXO-K выпускают свою первую песню «What is love». 9 марта группы выпускают свою следующую песню «History». 31 марта 2012 года они впервые выступили на публике на Сеульском олимпийском стадионе. Следующее выступление состоялось 1 апреля в Большом зале Пекинского университета международного бизнеса и экономики в Пекине.

Официальный дебют группы произошёл 8 апреля 2012 года, с клипом «MAMA».

10 октября 2014 года Лу Хань подал иск против SM Intertainment.

5 августа 2014 года Лу Хань попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый комментируемый пост в Sina Weibo, разместив в сентябре 2012 в популярной китайской социальной сети Weibo сообщение «Вот за что я люблю Манчестер Юнайтед»; видео собрало 100 миллионов комментариев от фанатов.

2015 — настоящее время 
У Лу Ханя собственная Студия, которой он управляет сам, но также сотрудничает с агентством Yi Xin Entertainment, которые предоставляют ему персонал.

Лу Хань участвует во многих шоу. Также был наставником в Hot-Blood Dance Crew, Produce Camp 2020.

Дискография 
 2015 — 爱情向前进 (Love moving forward)
 2015 — 甜蜜蜜 (As Sweet As Honey)
 2015 — Please Come to the Great Wall to Ski (feat David Tao)
 2015 — 有點兒意思 (That Good Good)
 2015 — 鹿晗 (Your Song)
 2015 — 诺言(Promises)
 2015-Lu
 2016-Adventure Time
 2017 — Xperience
 2017 — Xplore
 2017 — Venture
 2017 — Imagination
 2017 — I
 2019 — π-volume.1
 2019 — π-volume.2
 2020 — π-volume.3
 2020 — π-volume.4

Сольные альбомы 
 2015 — Reloaded (重启)
 2017 — XXVII

Видеография 
 2014 — 我們的明天 (Our Tomorrow)
 2015 — 甜蜜蜜 (As Sweet As Honey)
 2015 — 有點兒意思 (That Good Good)
 2015 — 鹿晗 (Your Song)
 2015 — 诺言(Promises)
 2015 — (Medals)
 2016 — 封印 (Excited)
 2016 — Catch me When I fall（某时某刻）
 2016 — Adventure Time
 2017 微白城市 (Winter Song)
 2017 — Skin to Skin
 2017 — What If I Said
 2017 — On Call
 2017 — Set it off
 2020 — Dream Up
 2020 — Coffee
 2020 — Don’t bother

Личная жизнь 
Не женат. Возлюбленная — Гуань Сяотун, китайская актриса (1997 г.р.).

Фильмография

Примечания 

Музыканты Exo